Aurèle Émile 'Little Giant' Joliat, kanadski profesionalni hokejist, * 29. avgust 1901, Ottawa, Ontario, Kanada, † 2. junij 1986, Ottawa, Ontario, Kanada. 

16 sezon je igral na položaju levega krilnega napadalca za NHL moštvo Montreal Canadiens. Leta 1947 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Njegov brat Bobby Joliat je bil tudi hokejist.

Kariera 
Joliat je začel igrati hokej na ledu leta 1916 za različna amaterska moštva z območja Ottawe in okolice. Leta 1922 je prestopil k NHL moštvu Montreal Canadiens. Njegov prestop je bil posledica menjave z moštvom Saskatoon Sheiks, v nasprotno smer kot Joliat je potoval Newsy Lalonde. Sprva se je menjava Lalondeja, tedaj velikega zvezdnika, za neznanega Joliatja zdela velika napaka, sploh v očeh navijačev Canadiensov. Toda Joliat je nemudoma presenetil z dobrimi predstavami na ledu. Z moštvom je osvojil Stanleyjev pokal v finalu Stanleyjevega pokala 1924 proti WCHL moštvu Calgary Tigers. Z moštvom je osvojil še dva Stanleyjeva pokala, v letih 1930 in 1931. 

Joliat se je izkazal za igralca z dodano vrednostjo predvsem kot dvosmerni napadalec, saj je bil zelo nevaren v protinapadih po izgubljeni žogi nasprotnega moštva. Bil je nizke višine in eden najnižjih hokejistov svojega časa. Znan je tudi po tem, da se nekoč ni hotel spustiti v obračunavanje na ledu z drugim igralcem. 

Največi preboj mu je uspel v sezoni 1924/25, ko sta bila njegova soigralca Howie Morenz in Billy Boucher in je dosegel 30 zadetkov, s čimer je postal druge strelec lige NHL. S 41 točkami v eni sezoni je tisto sezono tudi dosegel mejo, ki je v svoji karieri ni več presegel. Za Canadiense je igral vse do sezone 1937/38 in konstantno zadeval okoli 15 zadetkov na sezono. Upokojil se je po koncu sezone, leta 1938, ko ga je močno prizadela smrt Howieja Morenza.

Pregled kariere 

|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 16/17
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Aberdeens
| OCJHL
| 17/18
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 3
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 18/19
|
| 8
| 5
| 3
| 8
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa New Edinburghs
| OCHL
| 19/20
|
| 7
| 12
| 0
| 12
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Iroquis Falls Papermakers
| NOHA
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Iroquis Falls Flyers
| NOHA
| 21/22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 12
| 9
| 21
|
| 37
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 11
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 23/24
|
| 24
| 15
| 5
| 20
|
| 27
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 24/25
|
| 25
| 30
| 11
| 41
|
| 85
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 5
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 24/25
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 16
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 25/26
|
| 35
| 17
| 9
| 26
|
| 52
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 26/27
|
| 43
| 14
| 4
| 18
|
| 79
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 28
| 11
| 39
|
| 105
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 28/29
|
| 44
| 12
| 5
| 17
|
| 59
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 29/30
|
| 42
| 19
| 12
| 31
|
| 40
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 30/31
|
| 43
| 13
| 22
| 35
|
| 73
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| 
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 31/32
|
| 48
| 15
| 24
| 39
|
| 46
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 32/33
|
| 48
| 18
| 21
| 39
|
| 53
|
| 2
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 33/34
|
| 48
| 22
| 15
| 37
|
| 27
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 34/35
|
| 48
| 17
| 12
| 29
|
| 18
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 35/36
|
| 48
| 15
| 8
| 23
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 36/37
|
| 47
| 17
| 15
| 32
|
| 30
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 37/38
|
| 44
| 6
| 7
| 13
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 681
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" | 484
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 783
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
|}

Upokojitev 
Joliat je kariero v ligi NHL končal pri 270 zadetkih in 460 točkah na 655 tekmah. 

Leta 1947 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Leta 1985 je pri 84 letih drsal okoli po dvorani Canadiensov, Montreal Forumu. Izzval je stoječe ovacije na tribunah. Čeprav je dvakrat padel, se je hitro pobral in dokončal svojo pot, medtem ko je v roki nosil svojo prepoznavno črno čepico, ki jo je nosil v svojih igralskih časih. 

Joliat je pogosto drsal po Rideau Canalu v 1980. letih. Umrl je leta 1986 pri 84 letih, isto leto kot so njegovi ljubljeni Canadiensi osvojili svoj 23. Stanleyjev pokal. Pokopali so ga na pokopališču Notre Dame Cemetery v Ottawi, Ontario.

Dosežki 

 Ko se je upokojil, je bil izenačen z Morenzom z največ zadetki v zgodovini lige NHL do tedaj.
 Leta 1998 ga je hokejski časnik The Hockey News uvrstil na 65. mesto seznama 100 največjih hokejistov lige NHL vseh časov.
 Leta 1931 je bil že v prvi sezoni izbora izbran v prvo moštvo zvezd lige NHL.
 V letih 1932, 1934 in 1935 je bil uvrščen v drugo moštvo zvezd lige NHL.
 Leta 1934 je osvojil pokal Hart Trophy kot najkoristnejši igralec lige NHL.
 Čeprav je igral v času, ko sezone niso bile daljše od 48 tekem, Joliat ostaja na 9. mestu lestvice strelcev Canadiensov vseh časov, med levimi krili pa zaseda drugo mesto za Stevom Shuttom.
 Bil je imenovan v moštvo vseh časov Canadiensov ob 75. obletnici kluba.
 Njegov dres s številko 4 so "so-upokojili" leta 1984, saj so ga predhodno že upokojili v čast Jeana Béliveauja.
 Sodil je tekmo, na kateri je v ligi NHL leta 1942 debitiral Maurice Richard.
 Bil je sprejet v Kanadski športni hram slavnih.

Viri

Zunanje povezave 
 
 
 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski sodniki
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Hokejisti Ottawa New Edinburghs
Hokejisti Ottawa Aberdeens
Hokejisti Iroquis Falls Papermakers
Hokejisti Iroquis Falls Flyers
Hokejisti Montreal Canadiens